magnetyzer – urządzenie zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego w instalacjach wodnych.
 magnetyzer – urządzenie zapewniające lepsze spalanie paliwa